Hsing-hua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinghua (ort), Jiangsu, 
 Putian (prefekturhuvudort i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar